Als Henochbuch oder Buch Henoch werden folgende apokryphe Bücher bezeichnet:

 Das 1. Buch Henoch (mit aramäischen Fragmenten aus Qumran): siehe Äthiopisches Henochbuch
 Das 2. Buch Henoch: siehe Slawisches Henochbuch 
 Das 3. Buch Henoch: Hebräisches Henochbuch